Psilaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Percy Sladen 1885. Psilaster ingår i familjen kamsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kamsjöstjärnor
Psilaster